Artemisia puede referirse a:

Personas 

 Artemisia I de Caria, tirana de Halicarnaso durante el siglo V a. C., que comandó una flotilla de cinco naves en la batalla de Salamina.
 Artemisia II de Caria, sátrapa de Caria durante el siglo IV a. C., hermana y esposa de Mausolo, en cuyo honor ordenó construir el Mausoleo original.
 Artemisia Gentileschi (1593-1654), pintora caravaggista italiana.

Botánica 

 Artemisia, género de plantas herbáceas o arbustivas de la familia de las Asteráceas.

Cinematografía, multimedios 

 Artemisia, película ítalo-francoalemana de 1997, de Agnès Merlet, basada en la vida y obra de la pintora italiana Artemisia Gentileschi.

Bandas 

 Artemisia, banda española de metal.